Lista över 21 kommuner i kommunala konsortiet Siracusa i Italien bildat 4 augusti 2015 av samtliga kommuner i den tidigare provinsen Siracusa.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i kommunala konsortiet Siracusa